Ашуралиев:
 Ашуралиев, Рашид Салахутдинович — первый секретарь Самаркандского областного комитета КП Узбекистана
 Ашуралиев, Руслан Нуралиевич — советский борец вольного стиля.